Conceição da Barra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Conceição da Barra (ort), Espírito Santo, 
 Conceição da Barra (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar